Gobierno de Sebastián Piñera puede referirse al:
 Primer gobierno de Sebastián Piñera, entre 2010 y 2014.
 Segundo gobierno de Sebastián Piñera, entre 2018 y 2022.